Уводь — деревня в Ивановском районе Ивановской области России, входит в состав Беляницкого сельского поселения.

История 
Возникла в 1930-х как поселение строителей Уводьского водохранилища (в народе Уводьстрой) на реке Уводи, образованное в 1937—1939 годах.

В 1981 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок Уводьстроя переименован в Уводь.

География 
Деревня находится у Уводьского водохранилища.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ивановского района (Ивановская область)